

Anno 
 755 o 755 a.C.

Codici 
 755 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Optec Observatory, nella Contea di Kent (Michigan), degli USA

Matematica 
 755 – numero